Длинноклювая рукия, или понапенская рукия (), — вид воробьиных птиц из семейства белоглазковых (Zosteropidae). Подвидов не выделяют.

Таксономия 
Возможно, данный вид относится не к роду Rukia и его следует перенести в другой род птиц, например, Zosterops.

Описание 
Длина тела 13 см. Вес 17,9 г. Имеет длинный, тонкий и изогнутый клюв, как у медоедов (Meliphagidae). Оперение сверху охристо-оливковое, на голове чуть зеленее, на крупе светлее, на надхвостьях более охристое; узкие глазные кольца; маховые и рулевые перья чёрно-коричневые с оливковыми или коричневатыми краями, основные и второстепенные перья с беловатыми или коричневатыми внутренними краями; с нижней стороны тела оттенки намного светлее и охристее, сильнее всего на боках, подбородок, горло и середина низа слегка зеленовато-желтые. Цвет радужных оболочек каштаново-коричневый; клюв буровато-чёрный; ноги от бледно-желтого до желтовато-оранжевого цвета. Самцы и самки выглядят одинаково. Неполовозрелые особи не описаны.

Распространение 
Эндемик острова Понпеи (Федеративные Штаты Микронезии). Живёт в горных лесах.

Примечания

Ссылки 
 Birds of the World.

Белоглазковые
Птицы Океании
Эндемики Федеративных Штатов Микронезии
Животные, описанные в 1931 году
Птицы штата Понпеи